Татомирешти има више значења:

 Татомирешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Татомирешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији